Fruchtman ist der Familienname folgender Personen:

 Filip Fruchtman († 1909), galizischer Landtagsabgeordneter
 Lisa Fruchtman (* 1948), US-amerikanische Filmeditorin
 Mika Dagan Fruchtman (* 2003), israelische Tennisspielerin

Siehe auch:

 Fruchtmann